VWE steht als Abkürzung für:
 Verband Wohneigentum
 Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH, siehe Bahnstrecke Verden (Aller)-Walsrode Nord

Abkürzung